Raponsje of Rapunzel, een sprookje
Rapunzel (film), een Disneyfilm
Rapunzel (personage), personage in deze film
rapunzel (geslacht), een plantengeslacht
witte rapunzel
zwartblauwe rapunzel
rapunzelklokje
Rapunzel-syndroom: een bepaald type bezoar